Die Wysschaja Liga 1980 war die 43. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 3. März und endete am 22. November 1980.

Dynamo Kiew gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Torpedo Moskau zum neunten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || BLR
 || ARM
 || RUS
 || RUS
 || KAZ
 || AZE
 || RUS
 || RUS
 || UZB
 || UKR
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1980 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1980 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1980
1980